Шамбле-Бюссьер:

 Шамбле-Бюссьер — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. 
 Шамбле-Бюссьер — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.